Viry (Alta Sabóia)
 Viry (Jura)
 Viry (Saône-et-Loire)

Desambiguações de topônimos